

Ричмондвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Ричмондвілл — селище, штат Нью-Йорк